

Localidades

Forges (Charente-Maritime)
Forges (Maine-et-Loire)
Forges (Orne)
Forges (Sena e Marne)
Ou ainda:
Forgès

Desambiguações de topônimos